Буквами «Br» обозначают:
 Бром — химический элемент
 Белорусский рубль
 .br — домен Бразилии
 дескриптор перевода строки:
<br> — HTML
<br /> — XHTML
.